Князь Николай Иванович Тенишев (16 марта 1798—2 мая 1862) — русский генерал, Сандомирский губернатор.

Биография 
Родился в 1798 году, сын секунд-майора князя Ивана Ивановича Тенишева. В военную службу вступил в 1814 году юнкером в лейб-гвардии Сапёрный батальон. 30 сентября 1816 года произведён в прапорщики. 17 января 1819 года произведён в подпоручики и 1 февраля переведён в лейб-гвардии Конно-пионерный эскадрон. В начале 1820-х был членом петербургской масонской ложи «Соединённых друзей».

В 1828—1829 годах Тенишев сражался с турками на Дунае, за отличие награждён орденом св. Анны 2-й степени. В 1830 году произведён в полковники. Затем он в 1831 году находился в Польше, где принимал участие в боях с восставшими поляками. За отличия в этой кампании он был награждён императорской короной к ордену св. Анны 2-й степени, польским знаком отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 3-й степени и 22 августа 1831 года получил золотую саблю с надписью «За храбрость».

В 1830-х годах Тенишев был военным начальником (губернатором) Сандомирской губернии и 6 декабря 1839 года произведён в генерал-майоры. С 1842 года занимал должность управляющего военными сообщениями в Царстве Польском. С 1842 г. управляющий путями сухопутных и водяных сообщений в Царстве Польском (XIII округ). В конце 1840-х годов вышел в отставку.

Скончался в 1862 году. Похоронен на Варшавском Вольском кладбище.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1 августа 1829)
 Орден Святой Анны 2-й степени (6 декабря 1829),; императорская корона к ордену (13 апреля 1831),
 Золотая сабля «За храбрость» (1831)
 Польский знак отличия за военное достоинство 3-й степени (1832)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (6 декабря 1833),
 Орден Святого Владимира 3-й степени (18 декабря 1835),
 Знак отличия за XV лет беспорочной службы (1839)
 Орден Святого Георгия 4-й степени за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах (4 декабря 1843, № 6926 по кавалерскому списку Григоровича—Степанова)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (22 сентября 1845)
 Орден Святой Анны 1-й степени (20 апреля 1850)

Семья 
Женат на Юлии Васильевне Ладыженской (13.01.1806—11.07.1847), у них было два сына и семь дочерей. Один из его сыновей:
 князь Вячеслав Николаевич Тенишев (1844—1903) — этнограф, археолог и социолог, основатель Тенишевского коммерческого училища в Санкт-Петербурге, комиссар от России на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. СПб., 1840
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Николай Иванович
Генерал-майоры (Российская империя)
Сандомирские губернаторы
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Масоны России
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство